La Coupe Kagame inter-club 2009 est la trente-quatrième édition de la Coupe Kagame inter-club, une compétition organisée par la CECAFA (Conseil des Associations de Football d'Afrique de l'Est et Centrale) et qui regroupe les clubs d'Afrique de l'Est s'étant illustré dans leur championnat national. 

Cette édition regroupe douze formations réparties en trois poules. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour la phase finale, jouée en matchs à élimination directe.

C'est le club rwandais d'ATRACO FC qui remporte le trophée, après avoir battu en finale les Soudanais d'Al Merreikh Omdurman. C'est le tout premier titre international de l'histoire du club.

Le Soudan, pays hôte et le Kenya, nation du tenant du titre, ont le droit d'engager deux clubs alors que l'ensemble des autres membres de la CECAFA aligne un représentant. On note pour cette édition les absences de l'Éthiopie et de l'Érythrée. En contre-partie, le champion de République démocratique du Congo, le Tout Puissant Mazembe, est invité à participer à la compétition.

Équipes participantes

Compétition

Premier tour 
Groupe A :

|}

Groupe B :

|}

Groupe C :

|}

Phase finale

Finale

Voir aussi

Références

Liens externes 
 Informations sur RSSSF

Liens internes 
 CECAFA
 Coupe Kagame inter-club

2009
Compétition de football au Soudan
Football en 2009
2009 au Soudan
Sport en juin 2009
Sport en juillet 2009